Sigarette – singolo di Neffa del 2015
 Sigarette – singolo di Mondo Marcio del 2021